Орхово:

 Орхово — деревня в Брестском районе Брестской области Белоруссии.
 Орхово — сельская гмина в Слупецком повяте Великопольского воеводства Польши.